Манстер () ― город, расположенный в Норт-Тауншип, округ Лейк, штат Индиана, США. Спальный район расположен в столичном районе Чикаго, примерно в 30 милях (48 км) к юго-востоку от Чикаго-Луп, и разделяет муниципальные границы с Хаммондом на севере, Хайлендом на востоке, Дайером и Шерервиллем на юге и Лансингом и Линвудом непосредственно к западу от границы с Иллинойсом. По данным переписи населения США 2010 года, население города составляло 23 603 человека.

Галерея

Примечания

Ссылки

Города Индианы